Don’t (singel Eda Sheerana)
 Don’t (singel Elvisa Presleya)